Il singolare  dell'ECM Prague Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Sybille Bammer era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ágnes Szávay ha battuto in finale Barbora Záhlavová-Strýcová 6–2, 1–6, 6–2.

Teste di serie

  Lucie Šafářová (secondo turno, ritiro a causa di lesioni muscolo bicipite femorale)
  Alexandra Dulgheru (secondo turno, ritiro causa di un infortunio al ginocchio)
  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Klára Zakopalová (ritiro a causa di gastroenterite acuta)

 Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)
 Gisela Dulko (ritiro a causa della tonsillite)
 Ágnes Szávay (campionessa)
 Barbora Záhlavová-Strýcová(finale)

Tabellone

Finalei

Parte alta

Parte bassa

Note 

ECM Prague Open 2010